Broholm bezeichnet:

Orte
 Broholm (Schleswig), ein Wald im südlichen Angeln in Schleswig-Holstein
 Broholm Sogn, Kirchspielsgemeinde auf der dänischen Insel Fyn
 Gut Broholm (Broholmgård), bei Bellinge auf der dänischen Insel Fyn
 Gut Broholm (Broholmgård), bei Gudme auf der dänischen Insel Fyn
 bekannt für seine Zucht der Hunderasse Broholmer

Personen
 Collin Broholm (* 1961), US-amerikanischer Festkörperphysiker
 Hans Christian Broholm (1893–1966), dänischer Prähistoriker und Archäologe